Чернай — русская фамилия чешского происхождения (; варианты русского написания: Черны, Черный).

Известные носители:
 Чернай, Александр Викентьевич (1822—1898?) — российский учёный-естествоиспытатель, профессор Харьковского университета.
 Чернай, Викентий Иванович (?) — архитектор Комитета городских строений в Санкт-Петербурге (свед. за 1830 год; Словарь Половцова)
 Чернай, Игорь Львович (1931—2015) — российский археолог, историк, краевед, музейный и общественный деятель.

См. также 
 Черны, Радек — чешский футболист, вратарь.